Hoancă ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hoancă (Sohodol), Dorf im Kreis Alba
 Hoancă (Vidra), Dorf im Kreis Alba